Vigilia d'amore (Two Lovers) – film del 1928 diretto da Fred Niblo
Vigilia d'amore (When Tomorrow Comes) – film dal 1939 diretto da John M. Stahl